Gens Escribònia, gens romana plebea
 Escribònia (esposa d'August) 
 Escribònia (esposa de Sex Pompeu)
 Escribònia (filla de Sext Pompeu)
 Escribònia Magna